

Pessoas
Francisco Pereira
Francisco Pereira Coutinho
Francisco Pereira Lopes de Bettencourt Ataíde
Francisco Pereira Passos
Francisco Pereira Pinto
Francisco Pereira Sodré

Desambiguações de antropônimos